Веске:

 Фамилия
 Веске, Райан (род 1982) — американский хоккеист, нападающий.
 Веске, Михаил Петрович (1843—1890) — исследователь в области финских языков.
 Веске, Тамара Яковлевна (1914—2005) — певица, русский музыкальный деятель, заслуженный деятель искусств УССР.

 Топоним 
 Веске — деревня в уезде Сааремаа, Эстония.